Teen Spirit — музичний альбом гурту A*Teens. Виданий 26 лютого 2001 року лейблом Universal Music. Загальна тривалість композицій становить 43:29. Альбом відносять до напрямку поп. На відміну від попереднього альбому, всі п'єси цього альбому були написані спеціально для гурту A*Teens.

Список пісень 
 Upside down — 3:14
 To the music — 3:22
 Halfway around the world — 3:41
 Firefly — 3:07
 Sugar rush — 3:03
 Rockin` — 3:27
 Around the corner of your eye — 4:12
 Slammin` kind of love — 3:04
 All my love — 3:17
 For all that I am — 3:19
 That`s what (it`s all about) — 3:17
 Morning light — 3:10
 Back for more — 3:13

Хіт-паради

Посилання 
Allmusic огляд 

Альбоми A*Teens
Музичні альбоми 2001
Англомовні музичні альбоми